Стален Никандрович Волков (1925—2019) — советский и российский художник-постановщик. Народный художник Российской Федерации (1992). Член РАХ и СХ СССР.

Биография 
Родился 7 сентября 1925 года в Харькове.

С 1942 года участник Великой Отечественной войны, служил в бронетанковых войсках. Освобождал Восточную Европу и в 1945 году вместе со своей частью штурмовал Берлин.

В 1954 году окончил с отличием художественный факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова, дипломной работой С. Н. Волкова был фильм «Овод» вышедший на экраны в 1955 году.

С 1955 по 1995 годы работал художником-постановщиком в киностудии «Мосфильм». В 1969 году С. Н. Волкову было присвоено звание заслуженный художник РСФСР, в 1992 году — народный художник России.

С 1995 по 2019 годы — профессор кафедры теории и истории искусств Факультета театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.
 
Умер 12 июля 2019 года в Москве.

Основные произведения

Художник-постановщик 

 1955 год — Сын
 1956 год — Сердце бьётся вновь…
 1956 год — Неповторимая весна
 1958 год — Идиот
 1959 год — Белые ночи
 1961 год — В начале века
 1962 год — Грешница
 1964 год — Живые и мёртвые
 1964 год — Свет далёкой звезды
 1965 год — Человек без паспорта
 1968 год — Братья Карамазовы
 1969 год — Директор
 1970 год — Море в огне
 1972 год — Сибирячка
 1974 год — Скворец и Лира
 1975 год — Семья Ивановых
 1978 год — Емельян Пугачёв
 1981 год — Фронт в тылу врага
 1985 год — В поисках выхода
 1986 год — Крик дельфина
 1988 год — Происшествие в Утиноозёрске
 1989 год — Чаша терпения
 1991 год — Кремлёвские тайны шестнадцатого века
 1991 год — Царь Иван Грозный

Награды

Ордена, медали 
 Орден Отечественной войны II степени (1985)
 Орден Знак Почёта (12 апреля 1974) — за заслуги в развитии советской кинематографии и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга»

Звания 
 Народный художник Российской Федерации (21 февраля 1992) — за большие заслуги в области киноискусства
 Заслуженный художник РСФСР (1969)

Примечания

Литература 
 Кино. Энциклопедический словарь / гл. ред. С. И. Юткевич; редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. —  : Советская энциклопедия, 1987 г. — 637 с.
 Русские художники XVIII—XX веков : справочник / авт.-сост. Соловьёв В. Д. — 3-е изд., доп. и испр. —  : Эксперт-клуб, 2005 г. (ОАО Можайский полигр. комб.). — 1021 с. — ISBN 5-98881-004-7
 Кто есть кто: статусная элита Российской Федерации / составители: А. В. Мендюков [и др.]. —  : Университет Дмитрия Пожарского, 2017 г. — 584 с. — ISBN 978-5-91244-215-5

Выпускники художественного факультета ВГИКа
Члены Союза художников СССР
Почётные члены РАХ